Григорий Криче́вский:
 Кричевский, Григорий Александрович (род. 1964) — российский тележурналист (НТВ, ТВ-6, ТВС).
 Кричевский, Григорий Григорьевич (1910—1989) — советский библиограф, историк, кандидат исторических наук.